Ван Дунмин (; род. в июле , Бэньси, пров. Ляонин) — китайский политик, зампред ПК ВСНП и председатель Всекитайской федерации профсоюзов; прежде глава парткома КПК и председатель ПК СНП пров. Сычуань; член ЦК КПК с 2007 года.

Член КПК с июня 1975 года, член ЦК КПК 17—20 созывов.

Член ПК ВК НПКСК 10 созыва.

Биография 
По национальности ханец.
Окончил философский факультет Ляонинского университета (1982).

В 1997—2000 гг. завотделом пропаганды и член посткома Сычуаньского провинциального парткома.

В 2000—2007 гг. замзаворготделом ЦК КПК.

С июля 2007 года по ноябрь 2012 года директор канцелярии Центральной комиссии КПК по проведению административной реформы.

С ноября 2012 года глава парткома пров. Сычуань (Юго-Западный Китай) и с января 2013 года председатель Постоянного комитета СНП провинции.

С 2018 года председатель Всекитайской федерации профсоюзов.

В 2019 году возглавлял китайскую делегацию на 3-й Конференции спикеров парламентов шести стран в Стамбуле.

Примечания

Ссылки 
 Wang Dongming
 http://russian.news.cn/2018-03/18/c_137047914_9.htm

Выпускники Ляонинского университета
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Председатели ВФП
Члены ЦК КПК 17-го созыва
Члены ЦК КПК 18-го созыва
Члены ЦК КПК 19-го созыва
Члены ЦК КПК 20-го созыва